Хепбърн може да се отнася за:
 Система на Хепбърн, система за писане с латиница (ромаджи) на японски
 Джеймс Къртис Хепбърн (1815 – 1911) – американски мисионер, популяризатор на една от формите за романизация на японския език – системата на Хепбърн.
 Одри Хепбърн (1929 – 1993), английска киноактриса
 Катрин Хепбърн (1907 – 2003), американска киноактриса